czas – wielkość fizyczna
 czas (geografia) – strefa czasowa
 czas w antropologii
 czas w językoznawstwie
 czas w teorii literatury
 Czas – karta tarota 
 Czas – dziennik informacyjno-polityczny wydawany w latach 1848-1939
 Czas – tygodnik społeczny wydawany w Gdańsku (1975-1981)
 Czas – polonijny tygodnik wydawany w Winnipegu w Kanadzie (1915-2004)
 Czas – singel zespołu Lao Che
 Czas – album Sylwii Przybysz